Pseudopsocus är ett släkte av insekter som beskrevs av Hermann Julius Kolbe 1882. Pseudopsocus ingår i familjen fransgaffelstövsländor. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fransgaffelstövsländor
Pseudopsocus